Studnitzky ist der Familienname folgender Personen:

 Norbert Studnitzky (* 1936), tschechisch-deutscher Komponist, Arrangeur und Dirigent
 Sebastian Studnitzky (* 1972), deutscher Jazztrompeter, -pianist und Komponist